Église Saint-Pierre est le nom de nombreuses églises, la plupart dédiées à l'apôtre saint Pierre, mais parfois à un autre .

Homonymie

Église Saint-Pierre, Hambourg
 Église Saint-Pierre, Heppenheim
 Église Saint-Pierre, Mayence
 Église Saint-Pierre, Merzig
 Église Saint-Pierre, Munich
 Église Saint-Pierre, Petersberg

Église Saint-Pierre, Vienne



Église de la Saint-Parascève-de-Trnova-et-de-Saint-Pierre-de-Cetinje, Zvornik

Église Saint-Pierre, Chéticamp (Nouvelle-Écosse)
 Église de Saint-Pierre-de-l'Île-d'Orléans

Église Saint-Pierre, Tartu

Église de San Pedro de Alcántara, Cordoue.
 Église Saint-Pierre de Séville

Église Saint-Pierre, Philadelphie
 Église épiscopalienne Saint-Pierre de Neligh, Nebraska



Auvergne-Rhône-Alpes

Ain

Aisne

Allier

Ardèche

Cantal

Drôme

Isère

Loire

Haute-Loire

Puy-de-Dôme

Savoie

Haute-Savoie

Bourgogne-Franche-Comté

Côte-d'Or

Doubs

Jura

Nièvre

Territoire de Belfort

Yonne

Haute-Saône

Saône-et-Loire

Bretagne

Côtes-d'Armor

Finistère

Ille-et-Vilaine

Morbihan

Centre-Val de Loire

Cher

Eure-et-loir

Indre

Indre-et-Loire

Loir-et-Cher

Loiret

Grand Est

Ardennes

Aube

Marne

Haute-Marne

Meurthe-et-Moselle 

 Église Saint-Pierre, Liverdun

 Église Saint-Pierre, Nancy

 Église Saint-Pierre, Rosières-aux-Salines

Meuse

Moselle

Hauts-de-France

Aisne

Nord

Oise

Pas-de-Calais

Somme

Île-de-France

Essonne

Hauts-de-Seine

Paris

Seine-et-Marne

Seine-Saint-Denis

Val-de-Marne 

 Église Saint-Pierre, Charenton-le-Pont

 Église Saint-Pierre, Chennevières-sur-Marne

Val-d'Oise

Yvelines

Normandie

Calvados

Eure

Manche

Orne

Seine-Maritime

Nouvelle-Aquitaine

Charente

Charente-Maritime

Corrèze

Creuse

Dordogne

Gironde

Landes

Pyrénées-Atlantiques

Deux-Sèvres

Vienne

Occitanie

Ariège

Aude

Aveyron

Gard

Haute-Garonne

Gers

Hérault

Lot

Lot-et-Garonne

Lozère 

 Église Saint-Pierre, Saint-Pierre-le-Vieux

 Église Saint-Pierre, Lanuéjols

 Église Saint-Pierre, Saint-Pierre-des-Tripiers

Hautes-Pyrénées

Pyrénées-Orientales

Tarn

Tarn-et-Garonne

Pays de la Loire

Maine-et-Loire

Mayenne

Sarthe

Vendée

Provence-Alpes-Côte d'Azur

Alpes-de-Haute-Provence

Hautes-Alpes

Bouches-du-Rhône

Vaucluse

Église Saint-Pierre, Tibériade

Église Saint-Pierre, Saint-Pierre (près du château de Saint-Pierre).
Église Saint-Pierre, Camprodon
Église San Pietro, Palerme (détruite)

Église Saint-Pierre, Riga

Église Saint-Pierre, Lija

Église Saint-Pierre, Leyde

Église St-Pierre, Wolverhampton ;
 Église Saint-Pierre, Woolton ;
 Église Saint-Pierre, Saint George's (Bermudes)

Église Saint-Pierre, Inđija

Église Saint-Pierre, Bourg-Saint-Pierre
 Église Saint-Pierre, Porrentruy
 Église Saint-Pierre, Zurich
 Église Vers-Saint-Pierre ou Ancienne Église Saint-Pierre, Treyvaux

Église orthodoxe des Saints-Pierre-et-Paul, Karlovy Vary.

Voir aussi 
 
 
 
 
 
 
 
 Église Saint-Pierre du Martroi d'Orléans
 Église Saint-Pierre-aux-Nonnains de Metz
 Église Saint-Pierre-le-Jeune protestante de Strasbourg
 Saint-Pierre-Église, commune française du département de la Manche

Notes et références

Notes

Références

~Pierre
Pierre